Hegyközpályi, Románia
Hosszúpályi, Hajdú-Bihar megye
Monostorpályi, Hajdú-Bihar megye
Ópályi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Pályi tanya